UTG est un sigle de 3 lettres qui peut signifier :
 Union des travailleurs guyanais, une organisation syndicale guyanaise très proche de la CGT française et qui défend plutôt les thèses indépendantistes de la Guyane.
 University of The Gambia (Université de la Gambie).
 Au poker, Under The Gun (Sous la menace du fusil), désigne la personne qui se situe juste après les blinds. C'est la position la plus inconfortable pour parler avant le flop.